Чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2017/18 — третий турнир среди профессиональных футбольных команд, проводящийся Крымским футбольным союзом под эгидой УЕФА

Участники 
По итогам предыдущего сезона в составе участников произошли следующие изменения:
 «КФУ-Бахчисарай» из одноимённого города по итогам турнира занял 8 место и вылетел в Открытый Чемпионат Республики Крым.
 «Кызылташ» из Ялты, заняв третье место по итогам Открытого Чемпионата Республики Крым по футболу среди мужских любительских команд сезона 2016—2017, вышел в Чемпионат Крыма по причине отказа от повышения в классе команд «Гвардеец» и «Источное», занявших первое и второе места соответственно.

Турнирная таблица 

|-

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Тур за туром

Тренеры

Тренерские изменения

Результаты матчей

Статистика игроков

Лучшие бомбардиры

Стыковые матчи 
5 июня состоялась жеребьевка стыковых матчей

По итогам стыковых матчей «Инкомспорт-Авангард» поднялся в Премьер-лигу Крыма.

Суперкубок КФС 2017/18

Кубок КФС 2017/18

1/8 финала 
Игры состоялись 18 октября 2017 года.

|}

1/4 финала 
На данной стадии сильнейшие были определены по итогам двухматчевого противостояния. Первые матчи были сыграны 11 и 12 ноября 2017 года, а ответные — 22 ноября 2017 года.

|}

1/2 финала 
На данной стадии сильнейшие будут определены по итогам двухматчевого противостояния. Первые матчи были сыграны 21 марта 2018 года, а ответные — 4 апреля 2018 года.

|}
Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Финал Кубка КФС состоялся 9 мая 2018 года.

|}

Лучшие бомбардиры кубка

Открытый Чемпионат Крыма 
Открытый чемпионат Крыма — любительское соревнование, вторая лига Крыма

Перед началом сезона:
 Команда Ялта-Авангард сменила название на Мрия-Авангард
 Команда Спартак (Джанкой) сменила название на Спартак-МАИБ
 Команда СДЮШОР № 3-ДЮФЛ (Севастополь) сменила название на СШОР № 3
 Команда Сугдея (Судак) сменила название на ТОК-СУДАК

Примечание:
 Команда Мрия-Авангард (Ялта) сменила название на Инкомспорт-Авангард.
 Команда ТОК-Судак (Судак) снялась с соревнований (результаты аннулированы), команда Ахмат (Алушта) дозаявлена на второй круг.
 Команда Спартак-МАИБ (Джанкой) по финансовым причинам снялась с соревнований.
 Команда КФУ (Бахчисарай) в 21 туре снялась с турнира.
 Команда Артек (Ялта) 22 мая 2018 года, обыграв команду СШОР № 3 ФК Севастополь со счетом 5:1, досрочно стала чемпионом Открытого Чемпионата Республики Крым среди мужских любительских команд сезона 2017—2018 гг.
 В связи с тем, что в XXIV туре Открытого Чемпионата Республики Крым по футболу среди мужских любительских команд сезона 2017—2018 гг., команда Ахмат (Алушта) не явилась на игру с Кызылташ-2 (Бахчисарай) (повторная неявка команды), она, на основании раздела 10, п. 10.10 Положения Открытого Чемпионата Республики Крым по футболу среди мужских любительских команд сезона 2017—2018 гг., снята с соревнований.
 Команда Артек (Ялта) отказалась от участия в Премьер-Лиге, а её место заняла вторая команда.

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Крымского футбольного союза
 Чемпионат Крыма на сайте Чемпионат.com
 Чемпионат Республики Крым на сайте footballfacts.ru
 Чемпионат Республики Крым на сайте goalstream.org
 Чемпионат Крыма на сайте Архив голов
 Республиканская Федерация Футбола Крыма
 

Крым
2017